Массовое убийство в фитнес-центре тауншипа Кольер () — трагические события, произошедшие в фитнес-клубе Тауншипа (посёлка) Кольер недалеко от Питтсбурга, Пенсильвания, США, 4 августа 2009 года. В результате инцидента погибли 4 человека, включая нападавшего. Еще 9 получили ранения.

Событие 
Вечером 4 августа 2009 года около 20:15 по местному времени мужчина, одетый во всё чёрное, вошел в класс аэробики, где на тот момент находилось около 30 девушек и шли занятия. Он поставил сумку на пол, достал два пистолета и открыл огонь. Он застрелил трёх девушек и ранил еще 9, после чего выстрелил себе в голову. Офис судебно- медицинской экспертизы округа Аллегейни идентифицировал трех умерших женщин как 46-летнюю Хайди Овермайер из городка Коллиер, Элизабет Гэннон, 49 лет, из Грин-Три , Пенсильвания и Джоди Биллингсли, 38 лет, из Маунт-Ливан , штат Пенсильвания. Всего преступник выстрелил 52 раза. Прибывшая в 20.20 полиция опознала тело стрелка как 48-летнего Джорджа Содини. Для стрельбы он использовал пистолеты Кольт M1911 и Walther P22, также в сумке были найдены ещё нож и третий пистолет.

Стрелок 
Стрелком оказался 48-летний Джордж Содини (, 30 сентября 1960 — 4 августа 2009), системный аналитик в юридической фирме K & L Gates. Полиция изучила его личный дневник, который он вёл с декабря 2008 года. В основном Джордж писал о проблемах с женщинами, например: «Последний раз я спал с девушкой в апреле 1982. Но почему? Я ведь не уродливый и не имею странностей в поведении». Также по дневнику стало ясно, что он не был женат и что его чувство ненависти к женщинам росло с каждым днём.  А на его веб-сайте  Содини заявляет: «Вероятно, 99% людей, которые хорошо меня знают, даже не думают, что я был таким сумасшедшим». На сайте в течение девяти месяцев рассказывал о своих отказах со стороны женщин и о своих серьезных сексуальных расстройствах.  В январе 2009 он записал любительское видео, в котором рассуждает о своих эмоциях, а также проводит небольшую экскурсию по дому. Известно, что 28 июля 2009 года он был задержан за то, что напугал пассажиров автобуса, в котором ехал, муляжом гранаты. Похороны убийцы состоялись 6 августа 2009. Позже имущество Содини было продано за $225.000.

См. также 
 Массовое убийство

Примечания 

2000-е годы в Пенсильвании
2009
Август 2009 года
Убийства, совершённые в 2009 году
2009 год в США
Массовые убийства в США
Террористические акты инцелов